Une Explosion est une transformation chimique ou physique rapide qui induit des mouvements de gaz.

Mais aussi, par analogie :
 En biologie, les explosions radiatives comme l'Explosion cambrienne.
 En mathématiques combinatoires, l'Explosion combinatoire est une explosion du nombre de solution à un problème.

Voir aussi
 Explosions, album de Bob James
 Explosions, album de Three Days Grace